Bogo, già Bogon, (in sloveno Bogo, in tedesco Bogu) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Sesana.

La località , che si trova a 497.1.6 metri s.l.m. ed a 20.4 kilometri dal confine italiano, è situata a nord del torrente Rassa e a 11,6 kilometri da Stòrie.

Durante il dominio asburgico Bogo fu frazione del comune Grise, nella Carniola, ma confinante col Litorale.

Presso la frazione di Tabor (Taber) a nord dell'insediamento vi è la chiesa dedicata a Santa Caterina.

Corsi d'acqua

 Zabrdnik

Note

Insediamenti di Sesana